NGO est un sigle pouvant désigner :
 NGO un projet d'observatoire spatial des ondes gravitationnelles de basse fréquence développé par l'Agence spatiale européenne
 Le code IATA de l'aéroport international du Chūbu au Japon
 Une Organisation non gouvernementale (ONG) en anglais
  est un nom de famille vietnamien
 Ngo est une ville de la République du Congo située dans le district de Ngo
 Ngo signifie léopard en langue Kikongo parlé en RD Congo, Congo Brazzaville et Gabon. C'est de ce Mot Ngo que provient le nom du Royaume Kongo, qui signifie terre du léopard. Le Ngo est le symbole de la majorité des royaumes africains.'''